Erdmenger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Erdmenger (* 1970), deutscher Umweltwissenschaftler und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Hans Erdmenger (1903–1943), deutscher Marineoffizier
 Johanna Erdmenger (* 1969), deutsche Physikerin
 Rudolf Erdmenger (1911–1991), deutscher Verfahrenstechniker